Gouvernement Michel peut qualifier plusieurs gouvernements dirigés par l'homme politique belge francophone Charles Michel :

deux gouvernements fédéraux :
 gouvernement Michel I du  au  ; 
 gouvernement Michel II au  au .